En architecture, une baie est une ouverture dans une paroi de bâtiment,  une porte, une fenêtre, une arcade qui peut rester libre ou que l'on peut fermer par un ouvrage de menuiserie.
 En botanique, une baie est un type de fruit charnu.
Une baie est également une façon courante de désigner un fruit rouge.

 En géographie, une baie est une étendue de mer (ou de lac) presque entièrement entourée de terres.
C'est l'inverse d'une presqu'île ou d'une péninsule.
 En matière d'hippologie, une jument baie (féminin de bai) est une jument de couleur brun-rouge.
 En électronique industrielle, dans une salle de serveurs ou un centre de données, une baie est une armoire aux dimensions normalisées aménagée pour contenir des appareils rackables (anglicisme).
 Une baie de stockage est un boîtier informatique contenant de nombreux emplacements disques et dont l'activité principale est le stockage de données.
 En informatique, une baie désigne un emplacement destiné à accueillir un périphérique dans le châssis d'un ordinateur.

Homophones 
 , ,  et 
 bêêê, interjection associée aux chèvres
 certaines conjugaisons du verbe béer